Le Petit è il nome di alcuni comuni francesi:
Le Petit-Abergement – Ain
Le Petit-Bornand-les-Glières – Alta Savoia
Le Petit-Celland – Manica
Le Petit-Fougeray – Ille-et-Vilaine
Le Petit-Mercey – Giura
Le Petit-Pressigny – Indre e Loira
Le Petit-Quevilly – Senna Marittima